1-й Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин проходил в бассейнах Будапешта (Венгрия) с 18 августа по 22 августа 1926 года. Победителем турнира стала сборная Венгрии.

Регламент 
В турнире участвовало 4 команды. И состоял он из одной группы где каждая команда сыграла по 3 матча.

Сборные

Турнир

Итоговый результат

Состав победителя

Ссылки 
 European Water Polo Championships — Past and present results

1926
1926 год в водном поло
Август 1926 года
Чемпионаты Европы в 1926 году
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Спорт в Венгрии в 1926 году
Чемпионаты Европы в Венгрии
Международные соревнования по водному поло в Венгрии